Christopher Daniels
LaShawn Daniels
Daniels (Virgínia Ocidental)
Jeff Daniels
Charlie Daniels
Jack Daniel's
William Daniels
Bebe Daniels
Mitch Daniels
Anthony Daniels
Noah Daniels
Stormy Daniels
Phil Daniels
Marquis Daniels
Marc Daniels
Anthony Daniels (ator)
Antonio Daniels
Erin Daniels
Duane Daniels
Mark Traa Daniels
Desambiguação